Il doppio  del Croatia Open Umag 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Michal Mertiňák e Petr Pála erano i detentori del titolo, ma Pala non ha partecipato quest'anno. 
Solo Mertinak ha partecipato facendo coppia con František Čermák e ha battuto in finale Johan Brunström e Jean-Julien Rojer  6–4, 6–4.

Teste di serie

 František Čermák /  Michal Mertiňák (campioni)
    Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (finale)

 David Škoch /  Igor Zelenay (primo turno)
 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Croatia Open Umag 2009
ATP World Tour 2009